Кайназар — личное имя и название населённых пунктов в Казахстане:

Персоны 
  (1850—1913) — его мавзолей в Жамбылском районе Алматинской области является одним из мест паломничества.

Населённые пункты 
 Кайназар — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Кайназар — село в Жамбылском районе Алматинской области.

Примечания